Экспедиционный отряд морской пехоты (Marine expeditionary unit) — экспедиционное соединение Корпуса морской пехоты США. Является наименьшим экспедиционым соединением КМП США. Каждый эомп — сила быстрого реагирования, готовая к любым вызовам, будь то стихийные бедствия или война.

Состав 
Экспедиционный отряд морской пехоты состоит обычно из штаба и штабной роты; пехотного батальона; эскадрильи конвертопланов; батальона тылового обеспечения. Численность эомп составляет около 2200 человек под руководством командира со званием не ниже полковника и высаживается с УДК. В настоящее время экспедиционные отряды КМП на УДК выдвигаются на задания в сопровождении экспедиционной ударной группы (Expeditionary Strike Group) ВМС США. Также ЭУГ может развёртываться вместе с АУГ для увеличения наступательных возможностей.

Оснащение и вооружение

Список эомп

Западное побережье 
ЭОМП западного побережья находится в составе 1-го экспедиционного корпуса морской пехоты и поддерживает присутствие в Тихом и Индийском океанах, включая Персидский залив.

Восточное побережье 
ЭОМП восточного побережья находятся под началом 2-го экспедиционного корпуса морской пехоты и поддерживают присутствие в Атлантике и Средиземноморье.

Япония 
31 эомп является единственным эомп в составе 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты.

Примечания 
Комментарии

Источники

Формирования морской пехоты США
Типы воинских формирований по странам